Nikita kan henvise til:

 Navnet
 Nikita (navn)

 Personer
 Nikita Bitjurin - sinolog.
 Nikita Denise - skuespiller.
 Nikita Khrusjtjov – en sovjetisk politiker.
 Nikita Klæstrup – en dansk politiker.
 Nikita Magaloff - georgisk musiker.

 Stednavne
 Nikita (Krim) – en by på Krim

 Film
 Nikita (film) – fransk film fra 1990, instrueret af Luc Besson
 Point of No Return – remake af Luc Besson's film

 Tv-serier
 La Femme Nikita – den tidligere canadisk tv-serie (inspiration af
 Nikita (tv-serie) – en amerikansk TV-serie (inspiration af den canadiske tv-serie)

 Sange
 Nikita (sang) – sang af den britiske sanger Elton John